Ремньов — російське прізвище, яке утворене від слова ремінь.

Жіноча форма — Ремньова.

Походження 

Прізвище Ремньов утворена від прізвиська Ремінь. Так могли називати людину, яка виготовляв ремені на продаж. У в'ятських і вологодських говорах слово «ремінь» означало «рване ганчір'я, лахміття». В такому випадку прізвисько Ремінь давалося жебракові.

Не можна виключати, що в основі цього прізвиська лежить дієслово «ремшить», яке в московських, тверських і курських говірках має значення «шибко, жваво йти, поспішати». Відповідно, Ремінь — це і є метушлива людина. Ремінь, згодом отримав прізвище Ремньов..

Відомі носії 

 Ремньов Анатолій Вікторович (1955-2012) - радянський історик.
 Ремньов Віктор Володимирович (нар. 1958 р.) - український шахтар, Герой України.
 Ремньов Віктор Михайлович (1913-1945) - учасник Другої світової війни, повний кавалер Ордена Слави.

 Ремньова Марина Леонтіївна (нар. 1936 р.( - декан філологічного факультету МДУ.
 Ремньова (Міансарова) Тамара Григорівна (1931—2017) — радянська естрадна співачка (ліричне сопрано), Народна артистка Росії (1996), Заслужена артистка Української РСР (1972), професор Російської академії театрального мистецтва.

Примітки